Okręty US Navy o nazwie USS  "Superior":
 Pierwszy "Superior" (1814) był fregatą, która została zbudowana w 1814 i została sprzedana przed 1824.
 Drugi "Superior" (AM-311) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944 - 1947 i pozostawał w rezerwie do 1972.

Bibliografia 

Superior